Castelnuovini – abitanti di Castelnuovo Berardenga
Castelnuovini – abitanti di Castelnuovo della Misericordia